Poblicius ist der Familienname folgender Personen:

 Gaius Quinctius Certus Poblicius Marcellus, römischer Politiker des 2. Jahrhunderts n. Chr.
 Lucius Poblicius, italischer Legionär, siehe Grabmal des Poblicius